Le terme Bouffon désigne :
 un bouffon, un fou, un personnage comique ;
 Le Bouffon, un hebdomadaire humoristique français du  ;
 les Bouffons, une danse de la Renaissance ;
 la Querelle des Bouffons, un épisode de l'histoire de la musique au  ;
 le Bouffon vert et le Super-Bouffon, personnages de comics ;
 l'orchis bouffon, une orchidée ;
 les Petits Bouffons de Paris, une compagnie de théâtre de marionnettes ;
 Les Bouffons de la Confédération, une émission de télévision satirique suisse.
 Les Bouffons (Absolute Giganten), un film allemand de Sebastian Schipper sorti en 1999.

Voir aussi Buffon.